Враца може бити:

 Враца, град у Бугарској,
 Враца (Источно Сарајево), мјесна заједница у општини Источно Ново Сарајево, град Источно Сарајево, РС, БиХ,
 Враца (Сарајево), мјесна заједница у општини Ново Сарајево, град Сарајево, ФБиХ, БиХ.